

Geografia 
 Oma – città della Contea di Iron, Wisconsin (Stati Uniti d'America)

Sigle 
 Office for Metropolitan Architecture a Rotterdam – studio di architettura 
 Officina meccanica autorizzata – nella denominazione commerciale di esercizi che si occupano di riparazioni automobilistiche
 Organização da Mulher Angolana (Organizzazione della Donna Angolana) – associazione angolana che si occupa della difesa dei diritti della donna, facente capo al Partito del Lavoro (MPLA-PT).
 Open Mobile Alliance – ente di standardizzazione

Codici 
 OMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Eppley Airfield, Omaha (Nebraska), Stati Uniti
 oma – codice ISO 639-3 della lingua omaha-ponca

Altro 
 OMA – identificativo di una stazione radio che trasmetteva il segnale di tempo
 Oma – cratere sulla superficie di Venere